Эццелино I да Романо также известен как Эццелино ди Бальбо (; по разным данным, между 1100 и 1115 годами, Романо-д’Эццелино — ок. 1189) — политический деятель средневековой Италии, сеньор Романо-д’Эццелино, Кастелло, Томболо и Бассано.

Биография 
Род Эццелино вел своё происхождение от немецкого рыцаря, в 1036 году прибывшего в Италию с императором Конрадом II. Последний пожаловал ему замок Онора на горе близ Падуи, с землями около него. От этого замка род Эццелино получил своё первое родовое имя — «да Онора».

Эццелино да Романо родился между 1100 и 1115 годами и был внуком основателя рода Эццело Эццелино и сыном Альберико Эццелино. Впервые он упоминается в летописях с 1135 года. Происхождение его матери Кунигунды неизвестно. Известно, что он был единственным ребёнком Альберико Эццелино и Кунигунды.
Земли рода да Романо, находились в стратегически важном пересечении границ городов Тревизо, Виченцы и Падуи. Поэтому да Романо часто выступали арбитрами в спорах между этими городами. Впервые Эццелино I да Романо упоминается в летописи в 1135 году, когда он выступал свидетелем в продаже земли между супругами Местре и монастырем Святых Секондо и Эразмо.
В 1148 году Эццелино I вместе с Людовиком VII и Конрадом III отправился в Крестовый поход. Принимал участие в боях под Дамаском и Ашкелоном. По возвращении с похода получил во владения Одерцо и Муссоленте.

В 1173 году изббран подестой в Тревизо, чуть позднее также стал подестой Виченцы. Примкнул к партии гвельфов. В 1175 году командовал армией Ломбардской лиги, которая остановила продвижение войск Фридриха Барбароссы возле Алессандрии. В 1176 году он возглавил войска Тревизо в битве при Леньяно.

В 1181 году, до подписания Констанцского мира примирился с императором, присягнул ему и перешёл на сторону гибеллинов.

Эццелино I умер в 1189 году, его преемником был его сын Эццелино II.

Семья 
Эццелино I да Романо был женат на Аурии, дочере Риккардо графа Баоне. В этом браке было четыре ребенка:
 Джованни (умер после 23 мая 1183 года) муж Беатрис, дочь Альберто деи комте де Баоне;
 Эццелино Монах — сеньор Романо-д’Эццелино, Кастелло, Томболо и Бассано;
 Кунигунда — жена Тисолино дель Кампосампьеро;
 Гизела — жена Гуицелло I правителя Прата и Порчия;

Предки 

</center>

Литература 
 Rapisarda, Mario (1965). La signoria di Ezzelino da Romano. Udine.
 Verci C. «Storia degli Ecelini», v.1-3 Venezia 1841
 Fasoli G. «Studi Ezzeliniani», Bologna 1965.

Примечания

Ссылки 
 Эццелино I да Романо в Биографическом словаре итальянцев
  NORTHERN ITALY 1100-1400

Государственные деятели Средневековья
Кондотьеры
Правители Европы XII века
Правители Италии
История Вероны